Thomas Browne peut désigner :
 Thomas Browne (1605-1682), médecin britannique ;
 Thomas Gore Browne (1807-1887), officier britannique.